Nasica est un terme pouvant désigner:

Patronyme
Jean Nasica (1906-1944), médecin et résistant corse
Publius Cornelius Scipio Nasica (), consul romain 
Toussaint Nasica (1789-1850), magistrat et historien français (corse)

Zoologie
 Le Grimpar nasican (Nasica longirostris), espèce de passereaux de la famille des Furnariidae, seule espèce du genre Nasica ;
 Odorrana nasica, espèce d'amphibiens.